Coda (música)
 Coda silábica
 Coda (álbum)
 Coda (curta-metragem) — curta-metragem brasileiro de 2008
 Coda (filme de 2019)
 CODA (filme de 2021)
 Coda (The Walking Dead) — episódio da quinta temporada da série de televisão The Walking Dead
 Coda (software)

Desambiguações de linguística
Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema
Desambiguações de ciências